Jean Kerchner (1929-2021), réalisateur et producteur de cinéma français ;
 Nelson Luís Kerchner (né en 1962) dit Nelsinho, footballeur brésilien.